L'Étoile o Étoile (en francés “estrella”) puede referirse a:

En Francia

Divisiones administrativas 
 L'Étoile (C.P. 39570), comuna situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
 L'Étoile (C.P. 80830), comuna situada en el departamento de Somme.
 Étoile-Saint-Cyrice (C.P. 05700), comuna situada en el departamento de Altos Alpes.
 Étoile-sur-Rhône (C.P. 26800), comuna situada en el departamento de Drôme.
 Marcy-l'Étoile (C.P. 69280), comuna situada en el departamento de Ródano.
 Montceaux-l'Étoile (C.P. 71110), comuna situada en el departamento de Saona y Loira.

Geografía 
 Macizo de l'Étoile, montaña al norte de Marsella.
 L'Étoile, nombre alternativo del río Tialle, afluente del Dordogne.

Vías públicas 
 Place de l'Étoile, antiguo nombre de la plaza Charles-de-Gaulle, en París.

Informática 
 Étoilé, entorno de escritorio para linux que asemeja al de Mac OSX y basado en el gestor de ventanas GnuStep.

Música y Ballet
 “L'étoile” (1877), opereta de Emmanuel Chabrier.
 l'étoile, la protagonista.